Trofeum Urpo Ylönena (fin. Urpo Ylönen -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najlepszemu bramkarzowi w sezonie.

Nagroda dla najlepszego strzelca jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem byłego bramkarza Urpo Ylönena (ur. 1943).

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii